Frame (album), een muziekalbum van DGM
 Frame (band), een Duitse band uit de jaren zeventig
 Frame (constructie), het raamwerk van een voertuig, hekwerk of gebouw enz.
 Frame (datalink), de dataeenheid in de datalinklaag van het OSI-model
 Frame (fiets), het frame van een fiets, bromfiets of motorfiets
 Frame (filmtechniek), één plaatje van een film
 Frame (HTML), een onderdeel van een webpagina
 Frame (leesproces), een begrip dat wordt gebruikt bij de analyse van de relatie tussen personage en lezer
 Frame (tijdschrift), een tijdschrift voor literatuurwetenschap
 een snookerterm; zie Snookerjargon
 Framing, een interpretatiekader dat gebruikt wordt als overtuigingstechniek
 Frameprothese, voor vervanging van verloren tanden en kiezen
 Spieraam van een schilderij, of
 Lijst (schilderkunst)
 in de informatica is het een schema, een ontwerp of een constructie; zie Framework (software)

Personen
 Janet Frame, een schrijfster uit Nieuw-Zeeland